La communauté de communes du Pays fertois (Orne) est une communauté de communes du département de l'Orne.
 La communauté de communes du Pays fertois (Seine-et-Marne) est une communauté de communes du département de Seine-et-Marne.